Le qualificazioni del singolare del BMW Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Mirza Bašić (primo turno)
  Igor Sijsling (qualificato)
  Daniel Brands (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)

  Jozef Kovalík (ultimo turno, Lucky loser)
  Vincent Millot (ultimo turno)
  Tobias Kamke (ultimo turno)
<li>  Peter Gojowczyk (primo turno)

Qualificati 

  Cedrik-Marcel Stebe
  Igor Sijsling

  Matthias Bachinger
  Florian Mayer

Lucky loser 

  Jozef Kovalík

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2016
ATP World Tour 2016